Иван Путятин:
 Путятин, Иван Семёнович Люль (упоминается 1613—1614) — сторонник шведского королевича Карла-Филиппа в Новгороде.
 Путятин, Иван Семёнович (ум. 1624) — военный и государственный деятель 1610—1620-х годов.
 Путятин, Иван Тимофеевич (1700—1752) — князь, офицер-гвардеец, участник «Лопухинского дела» 1743 года. Примечания